Ida Rauh (1877-1970), une suffragette américaine
 Frédéric Rauh, un philosophe français
 Werner Rauh (1913, Niemegk  2000, Heidelberg), un botaniste allemand

Voir aussi 
 Rauch
 Rau
Patronyme allemand